Robert Lindstedt e Horia Tecău eram os atuais campeões, mas decidiram não participar juntos. Lindstedt jogou ao lado de Daniel Nestor, enquanto que Tecǎu jogou ao lado de Max Mirnyi, mas as duas duplas caíram na segunda rodada. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Marcel Granollers e Marc López na final por 6–4, 4–6, [10–4].

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  'Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Marcel Granollers /  Marc López (Final)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Quartas de final)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Quartas de final)

<li>  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Segunda rodada)
<li>  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Segunda rodada)
<li>  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (Segunda rodada)
<li>  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (Semifinais)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D